Aceasta este o listă completă a episoadelor serialului animat SpongeBob Pantaloni Pătrați, difuzat pe Nickelodeon.

Episoade

Semnul * înseamnă că acest episod nu are titlul oficial tradus în română.

Referințe

SpongeBob Pantaloni Pătrați
SpongeBob Pantaloni Pătrați